Виктор Ильич Чернопятов (1857—1935) — русский археограф, генеалог, , казначей Историко-родословного общества.

Биография 
Родился  года в семье профессора Петровской академии Ильи Никитича Чернопятова. Источники указывают местом рождения как Санкт-Петербург, так и имение Кучино Крапивенского уезда Тульской губернии. Учился в петербургской гимназии, затем семья переехала в Москву, где он окончил Московский археологический институт и защитил диссертацию на учёную степень учёного-археографа.

Со 2 ноября 1879 года начал службу — в канцелярии московского генерал-губернатора. В ноябре 1880 года Общим собранием членов комитета «Христианская помощь» российского общества Красного Креста был избран на должность делопроизводителя комитета, на которой находился до 1892 года. С 18 октября 1883 года — чиновник московского Дворянского депутатского собрания; 30 января 1886 года был произведён в губернские секретари, а 27 ноября того же года вышел в отставку.

С 3 марта 1893 года состоял чиновником Тюремного отделения; через год, высочайшим приказом от 17 февраля 1894 года был утверждён в звании директора Московского мужского попечительного о тюрьмах комитета. В этом же году, 20 декабря, был избран в Городскую думу («член московского присутствия по квартирному налогу»), где проработав до 1897 года, когда стал действительным членом Московского общества сельского хозяйства. С 17 июня 1895 года — коллежский секретарь.

В 1900 году в своём имении Кучино Крапивенского уезда Тульской губернии учредил школу грамотности.

В 1902 году стал почётным Дамского попечительства о бедных в Москве. Был владельцем земель в Крапивенском уездеТульской губернии (д. Кучино); внесён в VI часть родословных книг Московской (1876) и Тульской (указ сената № 3893 от 26.11.1879) губерний. В Моршанском уезде Тамбовской губернии за ним числилось село Дельная Дубрава. Имел дома в Москве и Туле. В 1902—1904 гг. был земским гласным по Крапивенскому уезду Тульской губернии.

С 1904 года начал заниматься историко-генеалогическими поисками. В мае 1911 года Московский Археологический институт, почётным членом которого он был, командировал его для обследования некрополей Крыма и Кавказа. В 1916 году был церковным старостой в селе Пришня Крапивенского уезда.

В 1920-х годах В. И. Чернопятов состоял членом Общества изучения Московской губернии, Русского библиографического общества и Всероссийского общества филателистов.

Имел библиотеку, которая содержала около 4 тысяч томов, преимущественно по истории, генеалогии и геральдике. В её состав вошли библиотеки его отца И. Н. Чернопятова, около 1200 томов по сельскому хозяйству и брата А. И. Чернопятова, около 1.000 томов преимущественно по беллетристике и изящных искусств. Часть редких книг по истории искусств, владелец передал в дар Московскому археологическому институту. Его архив включал 2396 родословных дворянских фамилий.

Скончался 18 декабря 1935 года в Москве. Был похоронен на Владыкинском кладбище Москвы,где и его отец.

Награды 
 орден Святого Станислава 2-й и 3-й степени
 Орден Святой Анны 2-й и 3-й степени
 черногорский Орден Князя Даниила I 4-й степени.

Труды 
 Отчеты учреждённого в Москве Приюта для нижних чинов неизлечимо-раненых в войну с Турцией 1877—1878 г. и их семейств. — : Тип. Просина, 1890.
 Церковь Благовещения, что на Житном дворе. — : Тип. Вильде, 1892. — 32 с.
 Материалы к родословию дворян Чернопятовых. С приложением краткой заметки о дворянском сословии России. — : Тип. В. Васильева и К, 1902.
 Дворянское сословие Тульской губернии. В 12 томах / сост. М. Т. Яблочков, Л. М. Савёлов, В. С. Арсеньев, В. И. Чернопятов. — , 1908—1915
 Том 6: Род дворян Арсеньевых. 1389 г. — 1901 г. / составил Василий Сергеевич Арсеньев. — 1903. — [2], IV, 243 с., 1 л. ил.
 Русский некрополь за границей. — : Тип. Московского университета. 1908—1913 (Вып.1; Вып. 2; Вып. 3)
 Русский некрополь за границей. Выпуски 1—3. — : Тип. Альфарет. 2006.
 Список всех чинов до открытия Тульского наместничества в бывшей Тульской провинции по списку 1765. — , 1908.
 Алфавитный список дворянских родов с указанием важнейших документов, находящихся в делах разных фамилий Родословного архива Тульского дворянского депутатского собрания. — , 1908.
 Родословец Тульского дворянства. Части 1-6. — , 1909.
 Некрополь Крымского полуострова. — : Тип. Л. В. Пожидаевой, 1910. — 314, VII с.
 Алфавитный список дворян с указанием местонахождений их поместий в Тульской губернии. — , 1910.
 Ополчение 1812 г. — , 1910.
 Храмоздатели и ревнители церковного благочиния. — , 1911.
 Некрополь. — , 1911.
 Родословец (добавочный) и указатель фамилий к нему и Родословцу (Т. 3.) 1909. — , 1912.
 Некрополь нескольких мест Кавказа. — : Тип. А. П. Петцман, 1913.
 Род Кривцовых. — : Тип. А. П. Петцман, 1914.
 Материалы к родословию и семейной хронике Чернопятовых. — : Тип. А. П. Петцман, 1914.
 Краткий перечень чинов и должностей Руси Киевского и Московского периодов. — : Тип. А. П. Петцман, 1914.
 Алфавитный указатель убитых, раненых, контуженные и пропавшие без вести офицеров, принимавших участие в войнах: Отечественной войне 1812 и заграничном походе 1813—1814. — , 1914.
 Некрополь: Из записной книжки старого генеалога. — Тула: Тип. Е. И. Дружининой, 1915.
 Род Крюковых. — : Тип. А. П. Петцман, 1915.
 Генеалогические материала. М. 1915.
 Материала генеалогические и Милиции 1806—1807. — , 1916.
 Родословец Московской губернии. — 1912—1917 (не опубликован).

Семья 
Первая супруга: Анна Адриановна Вельтищева, урожд. Владимирова; вторая жена (с 15 апреля 1915) : Ольга Николаевна Хомякова, урожд. Корф

Примечания

Рекомендуемая литература 
 Наумов О. Н. В. И. Чернопятов — генеалог и историк русского дворянства. 150-летие со дня рождения // Вестник архивиста. — 2007. — № 3. — ISSN: 2073-0101. — С. 137—162.
 Ф. 1652. — РГАЛИ

Ссылки 
 Чернопятов В. И.
 Краткая биография.

Похороненные на Владыкинском кладбище